Trigonia Aubl., un genre végétal de la famille des Trigoniaceae.
 Trigonia Bruguière, 1789, un genre éteint de bivalves.
 Trigonia Geyer, [1837], un synonyme d'Appias Hübner, [1819], un genre de lépidoptères.